Coré peut désigner :
 coré, une statue de jeune fille de la Grèce antique ;
 Coré, autre nom de la déesse grecque Perséphone ;
 Coré, une lune de la planète Jupiter ;
 Coré, personnage biblique qui se révolte contre Moïse (Nombres, 16).